Civitanova se poate referi la:
 Civitanova Marche, comună din provincia Macerata, regiunea Marche, Italia
 Civitanova del Sannio, comună din provincia Isernia, regiunea Molise, Italia